Харлово — название населённых пунктов в России:

 Харлово — село в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Харлово — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Харлово — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Харлово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Харлово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Харлово — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Харлово — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Харлово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.